Дон-Альваро (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида.  Занимает площадь 32 км². Население — 766 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса